Division I i ishockey 1970-71 var den 50. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 47. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 14 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til slutspillet om mesterskabet, der også blev afviklet som en dobbeltturnering alle-mod-alle med 14 spillerunder. De fire lavest placerede hold i hver grundspilspulje spillede videre i Nedrykningsserien i to regionale puljer med fire hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de to nederst placerede hold i hver pulje rykkede ned i Division II.

Mesterskabet blev vundet af Brynäs IF, som blev svenske mestre for anden sæson i træk og for sjette gang i alt. Det var endvidere holdets femte SM-titel i løbet af de seneste seks sæsoner. Klubben endte grundspillet som vinder af Division I Nord, og i SM-serien opnåede holdet 12 sejre og to nederlag, hvilket var nok til at vinde mesterskabet med fire points forspring til Leksands IF. Leksands IF havde kvalificeret sig til SM-serien som nr. 2 i Division I Syd, og holdet vandt sølvmedaljerne med 20 point efter de 14 slutspilskampe. Dermed vandt klubben SM-medaljer for femte gang.

I kampen om bronzemedaljerne sluttede to hold på 15 point, men medaljesættet gik til Färjestads BK på bedre målforskel end MoDo AIK (+7 vs. −3), og holdet fra Karlstad vandt dermed SM-medaljer for første gang i klubbens historie. Färjestads BK var i grundspillet endt på tredjepladsen i Division I Syd, og det var første gang, at den nyoprykkede klub havde kvalificeret sig til SM-slutspillet. Det var Färjestads BK's tredje sæson i den bedste svenske ishockeyrække, og i de to første sæsoner var holdet rykket ned igen.

Hold

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, SM-serien, mens de fire lavest placerede hold i hver pulje spillede videre i Nedrykningsserien for at undgå nedrykning til Division II.

Siden sidste sæson var ishockeyafdelingerne i IFK Umeå og Sandåkerns SK blevet slået sammen under navnet IFK/SSK, Umeå, og den nydannede klub overtog IFK Umeås plads i ligaen.

Division I Nord

Division I Syd

Nedrykningsserien 

I Nedrykningsserien spillede de fire nederst placerede hold fra Division I Nord og Division I Syd om at undgå de fire nedrykningspladser til Division II. De otte hold var inddelt i to regionale puljer, hvor de fire hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to nederst placerede hold i hver pulje rykkede ned i Division II.

Nedrykningsserien Nord

Nedrykningsserien Syd

SM-serien 

SM-serien var slutspillet om mesterskabet og havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Spillere

Mesterholdet 
Brynäs IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Lars Bylund (6. SM-titel)
 Hans Dahllöf (5. SM-titel)
 Inge Hammarström (2. SM-titel)
 Lennart Johansson (6. SM-titel)
 Kjell Johnsson (6. SM-titel)
 Stefan Karlsson (5. SM-titel)
 Hans Lindberg (6. SM-titel)
 Tord Lundström (6. SM-titel)
 Jan Erik Lyck (6. SM-titel)
 William Löfqvist (2. SM-titel)
 Lars-Göran Nilsson (5. SM-titel)
 Börje Salming (1. SM-titel)
 Stig Salming (2. SM-titel)
 Lars-Åke Sivertsson (6. SM-titel)
 Håkan Wickberg (6. SM-titel)
 Lars Öberg (1. SM-titel)
 Stig Östling (1. SM-titel)

Guldpucken 

Brynäs IF's forward og slutspilstopscorer, Håkan Wickberg, blev kåret som sæsonens bedste spiller og modtog prisen Guldpucken.

All star-hold 

Følgende spillere blev af journalister udvalgt som sæsonens all star-hold.

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1970/71  
 Ishockeytabeller - 1970-71  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1970-1979  
 Hammarby IF - Historia - 1970/71  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1970/71

Noter 

1970-71
1970-71
Ishockey i 1970
Ishockey i 1971